41-й выпуск  Вольта Лимбург Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 5 апреля 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу одержал нидерландский велогонщик Морено Хофланд из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 24 команды: 2 команды категории UCI ProTeam –  и , 7 проконтинентальных и 13 континентальных команд, а также сборная Нидерландов и сборная США. Всего на старт соревнования вышли 184 гонщика. До финиша доехали 59 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Вольта Лимбург Классик 2014 на FirstCycling
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Апрель 2014 года